|-
| 152401 - ||  || 26 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152402 - ||  || 26 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152403 - ||  || 27 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 152404 - ||  || 29 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152405 - ||  || 25 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 152406 - ||  || 27 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152407 - ||  || 27 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152408 - ||  || 28 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152409 - ||  || 28 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 152410 - ||  || 29 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 152411 - ||  || 31 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152412 - ||  || 31 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152413 - ||  || 29 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 152414 - ||  || 27 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152415 - ||  || 31 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 152416 - ||  || 27 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152417 - ||  || 27 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152418 - ||  || 25 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 152419 - ||  || 26 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 152420 - ||  || 27 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 152421 - ||  || 27 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152422 - ||  || 30 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 152423 - ||  || 30 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152424 - ||  || 27 octombrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152425 - ||  || 26 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152426 - ||  || 27 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152427 - ||  || 28 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 152428 - ||  || 30 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152429 - ||  || 30 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152430 - ||  || 30 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 152431 - ||  || 31 octombrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 152432 - ||  || 25 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152433 - ||  || 28 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152434 - ||  || 28 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152435 - ||  || 29 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152436 - ||  || 29 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152437 - ||  || 29 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152438 - ||  || 29 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152439 - ||  || 29 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152440 - ||  || 29 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152441 - ||  || 30 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152442 - ||  || 29 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152443 - ||  || 28 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 152444 - ||  || 30 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152445 - ||  || 30 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 152446 - ||  || 24 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152447 - ||  || 24 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152448 - ||  || 22 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152449 - ||  || 24 octombrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152450 - ||  || 26 octombrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152451 - ||  || 27 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152452 - ||  || 27 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152453 - ||  || 27 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152454 - ||  || 3 noiembrie 2005 ||  || 
|-
| 152455 - ||  || 11 noiembrie 2005 ||  || 
|-
| 152456 - ||  || 1 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152457 - ||  || 3 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152458 - ||  || 3 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152459 - ||  || 1 noiembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152460 - ||  || 3 noiembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 152461 - ||  || 5 noiembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 152462 - ||  || 1 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 152463 - ||  || 4 noiembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 152464 - ||  || 5 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152465 - ||  || 7 noiembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 152466 - ||  || 1 noiembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 152467 - ||  || 10 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 152468 - ||  || 10 noiembrie 2005 || Eskridge || Eskridge
|-
| 152469 - ||  || 6 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 152470 - || 2005 WJ || 19 noiembrie 2005 ||  || 
|-
| 152471 ||  || 21 noiembrie 2005 || Wrightwood || 
|-
| 152472 - ||  || 23 noiembrie 2005 ||  || C. Rinner
|-
| 152473 - ||  || 20 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152474 - ||  || 21 noiembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152475 - ||  || 21 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152476 - ||  || 24 noiembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152477 - ||  || 21 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152478 - ||  || 21 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152479 - ||  || 21 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152480 - ||  || 25 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 152481 - ||  || 30 noiembrie 2005 ||  || 
|-
| 152482 - ||  || 21 noiembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152483 - ||  || 25 noiembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152484 - ||  || 26 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152485 - ||  || 25 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 152486 - ||  || 27 noiembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152487 - ||  || 25 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152488 - ||  || 25 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152489 - ||  || 25 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 152490 - ||  || 26 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152491 - ||  || 28 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152492 - ||  || 28 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152493 - ||  || 25 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 152494 - ||  || 28 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152495 - ||  || 28 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152496 - ||  || 29 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152497 - ||  || 29 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 152498 - ||  || 25 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 152499 - ||  || 29 noiembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152500 - ||  || 29 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-